Золото:
 Золото — благородный металл.
 Золото в геральдике — название жёлтого цвета или его оттенков.

В культуре

Литература 
 «Золото» — роман Дмитрия Мамина-Сибиряка (1892).
 «Золото» — роман Питера Гринуэя (2002).

Кинематограф 
 «Золото» — фильм Карла Хартля (Германия, 1934).
 «Во власти золота» — фильм Ивана Правова по произведениям Д. Н. Мамина-Сибиряка (СССР, 1957).
 «Золото» — фильм Дамира Вятич-Бережных (СССР, 1969).
 «» — фильм  по книге Уилбура Смита (Великобритания, 1974).
 «Золото» — фильм Фабио Бонци и Леонида Бица (Россия—Италия, 1992).
 «Золото» — фильм Андрея Мармонтова (Россия, 2012).
 «Золото» — фильм Стивена Гейгана (США, 2016).
 «Золото» — фильм Агустина Диаса Янеса (Испания, 2017).
 «Золото» — фильм Рима Кагти (Индия, 2018).

Музыка 
 «Золото» — музыкальный альбом Виталия Аксёнова.
 «Золото» — музыкальный альбом Вилли Токарева.
 «Золото» — музыкальный альбом Дмитрия Маликова.

Прочее 
 Zoloto — псевдоним казахстанского музыканта и певца Владимира Золотухина.
 Золотой генерал — фигура в сёги и большинстве их вариантов.

См. также